Pelican Lake kan syfta på följande platser

Kanada 

 Pelican Lake, Cochrane District, sjö i Ontario, 
 Pelican Lake, Kenora District, sjö i Ontario, 
 Pelican Lake, Manitoba, sjö,